FEP pode referir-se a:Instituições
 Faculdade de Economia do Porto - uma escola de ensino superior que faz parte da Universidade do Porto, em Portugal
 Federação Espírita Portuguesa - uma entidade representativa do movimento espírita em Portugal, que está ligada ao Conselho Espírita Internacional
 Federação Espírita Pernambucana - uma instituição religiosa voltada a doutrina espírita localizada em Olinda, Pernambuco
 Federação Espírita do Paraná - uma instituição religiosa voltada a doutrina espírita localizada no estado do Paraná, Brasil
FEP - Fep usinagem Ltda, produz ferramentas para extrusão de alumínio, ou seja, matrizes para extrusoras.
Desambiguações de siglas